.cym è un dominio di primo livello generico, riservato per l'uso da parte delle Isole Cayman.

Il dominio di primo livello nazionale utilizzato dalle Isole Cayman è .ky. Il codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Cayman è CYM, per questo l'ICANN ne riserva l'uso.

Inizialmente, il dominio .cym era stato richiesto dalla società dotCYM per l'uso di siti relativi al Galles. L'ICANN ha poi assegnato invece il dominio .cymru.

Note

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello